RoboEarth — облачный сервис для взаимодействия роботов, а также сетевая база знаний для роботов, основным предназначением которой является создание единой инфраструктуры, делающей возможным взаимообмен знаниями и информацией между роботами.

Ход разработки 
Разработка проекта велась с 2010 по 2014 годы. Также, были созданы два вспомогательных проекта:
 RoboHow — четырехлетний проект, начатый в 2012 году и направленный на предоставление роботам возможности выполнять действия, являющиеся повседневными для человека;
 Rapyuta Robotics — производный по отношению к RoboEarth проект, который направлен на создание дешевых облачных многоагентных систем для безопасности и управления.

Результат разработки

Функциональность 
RoboEarth позволяет роботам:
 хранить информацию и обмениваться ею;
 облегчать бортовые вычисления;
 взаимодействовать.

Участники разработки 
 Technische Universiteit Eindhoven
 Philips
 Universität Stuttgart
 Eidgenössische Technische Hochschule Zürich
 Universidad de Zaragoza
 Technische Universität München
 Universität Bremen

Примечания

Ссылки 
  
 
 

Незавершённые статьи по робототехнике